Die Senatoren im 43. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1872 und 1873 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 43. Kongresses ging vom 4. März 1873 bis zum 3. März 1875. Seine erste Tagungsperiode fand vom 1. Dezember 1873 bis zum 23. Juni 1874 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 7. Dezember 1874 bis zum 3. März 1875. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 26. März 1873 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 42. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 52 Republikaner, 17 Demokraten und drei Liberale Republikaner im Senat, zwei Sitze waren vakant. Zwei republikanische Senatoren schlossen sich den Liberalen Republikanern an. Bei den Wahlen 1872 und 1873 gewannen die Demokraten zwei Sitze von den Republikanern, diese konnten einen Sitz von den Liberalen Republikanern zurückgewinnen. Damit saßen zu Beginn des Kongresses 49 Republikaner, 19 Demokraten und vier Liberale Republikaner im Senat, zwei Sitze waren vakant. Noch im März 1873 konnten die Republikaner einen der vakanten Sitze gewinnen und kamen damit auf 50 Senatoren. Bei einer Nachwahl im April 1874 gewannen sie einen weiteren Sitz von den Liberalen Republikanern, verloren im Februar 1875 aber wieder einen an die Demokraten, so dass am Ende des 43. Kongresses 50 Republikaner, 20 Demokraten und drei Liberale Republikaner im Senat saßen, ein Sitz war vakant.

In der Tabelle werden Carl Schurz, Orris S. Ferry, Charles Sumner und Morgan C. Hamilton als Vertreter der Liberal Republican Party geführt, da sie führende Vertreter dieser kurzlebigen Partei waren. Alle vier waren ursprünglich als Republikaner gewählt worden. Das Biographical Directory des Kongresses führt Schurz durchgehend als Republikaner und kennt nur drei Liberale Republikaner. Auf einer anderen Seite des Kongresses wird die Zahl der Liberalen Republikaner zu Beginn des Kongresses mit sieben angegeben, ohne das spezifiziert wird, welche das waren.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 43. Kongresses war Henry Wilson Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Am 12. und 13. März, vom 26. März bis zum 30. November 1873, vom 11. Dezember 1873 bis zum 6. Dezember 1874 sowie vom 23. Dezember 1874 bis zum 4. Januar 1875 war Matthew H. Carpenter Präsident pro tempore, vom 25. bis zum 31. Januar und vom 15. bis zum 17. Februar 1875 Henry B. Anthony.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1875 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1877 und die der Klasse III bis zum 3. März 1879. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Ferry, Schurz, Sumner und Hamilton waren ursprünglich als Republikaner gewählt worden.
 b) Clayton trat sein Amt nach anderen Quellen bereits am 4. März an.
 c) Harvey trat sein Amt nach anderen Quellen bereits am 2. Februar an.
 d) Boutwell trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 17. März an.
 e) Alcorn trat sein Amt erst am 1. bzw. 4. Dezember an.
 f) Stewart trat sein Amt erst am 1. Februar 1865 an.

Einzelnachweise 

043
Vereinigte Staaten, Senat #043
Senatoren 043